László Polgár est un chanteur d'opéra hongrois.
 László Polgár est un enseignant d'échecs hongrois.